Хусаиния — названия религиозных объектов в г. Оренбурге Оренбургской области.

 Хусаиния (мечеть) — 6-я соборная мечеть г. Оренбурга. Построена в 1892 году.
 Хусаиния (медресе) — медресе в г. Оренбурге. Построено в 1891 году.
 Хусаиния — медресе в г. Оренбурге около Центральной соборной мечети. Открыто в 1991 году.